Нерон () е допълнително име (когномен) най-вече на римската фамилия Клавдии () от Древен Рим. Означава „силен“ (fortis ac strenuus) и произлиза от сабински или етруски.

Известни с това име:
 Тиберий Клавдий Нерон, наричан Тиберий
 Тиберий Клавдий Нерон Германик, наричан Клавдий
 Нерон Клавдий Цезар Август Германик, наричан Нерон
 Нерон Клавдий Германик, наричан Германик

 Гай Клавдий Нерон, консул 207 пр.н.е.
 Тиберий Клавдий Нерон (консул 202 пр.н.е.)
 Апий Клавдий Нерон, претор 195 пр.н.е. на Hispania Ulterior
 Гай Клавдий Нерон (претор), претор 181 пр.н.е. на Сицилия
 Тиберий Клавдий Нерон (претор), претор 178 и 167 пр.н.е.
 Тиберий Клавдий Нерон (легат 67 пр.н.е.)
 Тиберий Нерон, претор 42 пр.н.е., баща на император Тиберий
 Нерон Клавдий Друз, брат на император Тиберий
 Нерон Клавдий Друз (Друз Младши), син на римския император Тиберий, баща на Германик
 Нерон Юлий Цезар Германик, наричан Нерон Цезар, син на Германик

Други:
 Франко Неро, италиански актьор